Фати — фамилия. Известные носители:
 Фати, Ансу (род. 2002) — гвинейский футболист.
 Фати, Малик (род. 1983) — немецкий футболист. 
 Фати, Рикардо (род. 1986) — французский футболист.

См. также 
 Вьеж-Фати — коммуна во Франции, регион Пикардия.